Пироженко — украинская фамилия.

 
 
 Пироженко, Степан Матвеевич (1916—1962) — участник Великой Отечественной войны, сержант, катерист понтонно-мостового батальона; Герой Советского Союза.

См. также 
 Пирогов (фамилия)
 Пирожков
 Пирожников